

Geografia
Tennant – CDP statunitense in California
Tennant – comune statunitense in Iowa
Tennant Creek – comune australiano

Persone
Andy Tennant – ballerino, regista e sceneggiatore statunitense
Charles Tennant – imprenditore e chimico britannico
David Tennant – attore britannico
Dorothy Tennant – pittrice britannica
Jerry Tennant – bobbista statunitense
Neil Tennant – cantautore britannico
Smithson Tennant – chimico britannico
Stella Tennant – modella britannica
Victoria Tennant – attrice britannica

Altro
Tennant Company – azienda statunitense